Korowai kan syfta på följande:
 Korowaifolket
 Korowaispråket